park stanowy Chain O'Lakes – park stanowy w Illinois
 park stanowy Chain O'Lakes – park stanowy w Indianie